

Кетебай — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Кетебай — село, Індерський район, Атирауська область